Михайлівська сільська громада — об'єднана територіальна громада в Україні, в Машівському районі Полтавської області. Адміністративний центр — село Михайлівка.

Утворена 14 серпня 2017 року шляхом об'єднання Андріївської, Коновалівської, Кустолово-Суходільської, Малонехворощанської, Михайлівської, Павлівської та Рясківської сільських рад Машівського району.

Населені пункти 
До складу громади входять 14 сіл: Андріївка, Грабівщина, Жирківка, Коновалівка, Красногірка, Кустолово-Суходілка, Любимівка, Мала Нехвороща, Михайлівка, Павлівка, Первомайське, Ряське, Свистунівка та Усть-Лип'янка.

Примітки 

Громади Полтавського району
Засновані в Україні 2017
2017 у Полтавській області

Громади Полтавського району